Aeverrillia är ett släkte av mossdjur. Aeverrillia ingår i familjen Aeverrilliidae. 

Aeverrillia är enda släktet i familjen Aeverrilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Aeverrillia